Brandergraben ist ein Gewässername in Bayern:

 Brandergraben (Deutenhauser Bach), rechter Oberlauf des Deutenhauser Bachs (zur Pöllat) am Branderschrofen im Gemeindegebiet von Schwangau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Brandergraben (Laubenzedeler Mühlbach), linker Zufluss des Laubenzedeler Mühlbachs im Eichenberger Weiher bei Brand, Gemeinde Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Brandlgraben